

Cinema e televisione 
 My Life - Questa mia vita – film del 1993 di Bruce Joel Rubin
 My Life – soap opera tedesca

Musica 
 My Life – album di Mary J. Blige del 1994
 My Life – album di Grace Griffith del 2006
 My Life – singolo di Billy Joel del 1978
 My Life – singolo di The Game del 2008
 My Life – singolo di 50 Cent del 2012
 My Life – singolo di J. Cole, 21 Savage e Morray del 2021